Bitenc ist der Familienname folgender Personen:

 Demeter Bitenc (1922–2018), jugoslawischer bzw. slowenischer Schauspieler
 Mojca Bitenc (* 1989), slowenische Opernsängerin in der Stimmlage Sopran